Нопальтепек () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как «холм, где растёт опунция».

 Нопальтепек — муниципалитет в штате Мехико;
 Нопальтепек — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Нопальтепек — посёлок в муниципалитете Косамалоапан, штат Веракрус.